Selner nebo Sellner může znamenat:

 Jaroslav Selner (generál) (1906–1973) – odbojář, velitel 3. československé brigády v SSSR
 Jaroslav Selner (politik) (* 1951) – český politik, poslanec FS za OF a ODS
 Karel Sellner (1873–1955) – český učitel, archeolog, okresní školní inspektor a spisovatel
 Karel Sellner (inženýr) (* 1937), český dopravní expert, náměstek dopravy, docent vysoké školy
 Martin Selner (* 1984), český spisovatel a bloger